Крио́н () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Люневиль-Сюд.

География 						
Крьон расположен в 26 км к востоку от Нанси. Соседние коммуны: Бозмон на севере, Энамениль на северо-востоке, Сьонвиллер на юге, Бонвиллер и Бьянвиль-ла-Птит, Равиль-сюр-Санон и Энвиль-о-Жар на северо-западе.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 84 человека.

Достопримечательности 
 Церковь XVIII века.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель